Дэвид Сингмастер (; декабрь 1938, Фергусон, Миссури, США — 13 февраля 2023) — профессор математики в университете , Англия, Великобритания в отставке. Сам себя он называл метагробологом (то есть человеком, который изучает, решает, создаёт головоломки); Дэвид Сингмастер разработал нотацию для записи алгоритмов кубика Рубика и одно из первых решений. Сингмастер также известен своей личной коллекцией механических головоломок и книг о головоломках; он интересовался историей вычислительной техники и занимательной математики.

Был судьёй на чемпионате мира по спидкубингу 1982 года, по итогам которого опубликовал подробный отчёт.

В комбинаторной теории чисел существует гипотеза Сингмастера, которая утверждает, что имеется конечная верхняя граница количества одинаковых чисел в треугольнике Паскаля (больших единицы).

Публикации 
 Notes on Rubik's magic cube, David Singmaster. Enslow Pub Inc, 1981. ISBN 0-89490-043-9.
 Handbook of Cubik Math , David Singmaster and Alexander Frey. , 1987. ISBN 0-7188-2555-1.
 Rubik's Cube Compendium, Edited by David Singmaster Oxford University Press, 21 April 1988. ISBN 0-19-853202-4.

См. также 
 Гипотеза Сингмастера
 Кубик Рубика
 Математика кубика Рубика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в 1938 году
Родившиеся в Фергусоне (Миссури)
Математики Великобритании
Математики США
Кубик Рубика
Выпускники Калифорнийского технологического института